Topònims:
 Scott (Arkansas), concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat d'Arkansas
 Scott (Louisiana), població dels Estats Units a l'estat de Louisiana
 Scott (Ohio), població dels Estats Units a l'estat d'Ohio
 Scott City (Kansas), població dels Estats Units a l'estat de Kansas
 Scott City (Missouri), població dels Estats Units a l'estat de Missouri
 Scott Township, diversos indrets
 Fort Scott, població dels Estats Units a l'estat de Kansas
 Biografies:
 Andrew Scott Waugh (1810 - 1878), oficial britànic i topògraf general
 Ann Scott (1965, París), escriptora francesa 
 Archie Scott-Brown, pilot de curses automobilístiques britànic
 Avy Scott (Tampa, Florida, 1981) actriu estatunidenca de cinema per a adults
 Bob Scott (1928, Watsonville, Califòrnia), pilot estatunidenc de curses automobilístiques
 Catherine Amy Dawson Scott (1865, Dulwich - 1934), escriptora anglesa
 Charles Scott Sherrington (Londres, Anglaterra, 1857 - Eastbourne, 1952), neuròleg i professor universitari anglès
 Eric Oswald Gale Scott, zoòleg
 Francis Scott Fitzgerald (Saint Paul, Minnesota, 1896 - Hollywood, Califòrnia, 1940), novel·lista estatunidenc
 Francis Scott Key (Comtat de Carroll, Maryland, 1779 – Baltimore, 1843), advocat, escriptor i poeta estatunidenc
 Kristin Scott Thomas (Redruth, Cornualla, 1960), actriu britànica
 Leon Scott (1817 - 1879), inventor del fonoautògraf
 Montgomery Scott, personatge de ficció de la sèrie Star Trek interpretat per James Doohan
 Orson Scott Card (1951), escriptor estatunidenc
 Quentin Scott (1988, Little Rock, Arkansas), linebacker de futbol americà
 Ridley Scott (1937, South Shields), director de cinema britànic
 Robert Scott, diversos personatges 
 Stuart Orlando Scott
 Walter Scott (Edimburg, 1771 - Abbotsford, 1832), escriptor escocès del Romanticisme
 William Scott Bruford (1949, Sevenoaks, Kent), percussionista anglès
 Miscel·lània:
 Saunier Duval-Scott, equip ciclista professional espanyol
 Scott Trial, competició motociclista de trial
 Scott Motorcycle Company, fabricant anglès de motos